Кван — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кван, Мишель (род. 1980) — американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
 Кван, Нэнси (род. 1939) — американская актриса китайского происхождения, уроженка Гонконга, секс-символ 1960-х.
 Кван, Стивен (род. 1997) — американский бейсболист.
 Кван, Стэнли (род. 1957) — гонконгский кинорежиссёр и продюсер. См. также 
 Кван Ум — международная дзэн-школа, основанная в 1983 году в США.
 Kwan